Perro de agua hace referencia a varios artículos:

 Perros de agua, grupo de razas caninas caracterizadas por ser de tamaño mediano y tener el pelo de consistencia lanosa y rizado.
 Necturus maculosus, anfibio urodelo con el cuerpo largo y cilíndrico.
 Nombre común de la Pteronura brasiliensis, mustélido.